Нью-Йорк 1911 — шахматное соревнование, проходившее с 22 января по 3 февраля.

Турнирная таблица

Литература 
 Греков Н. И. История шахматных состязаний. 2-е изд. М.: Физкультура и туризм, 1937. С. 89.

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте www.365chess.com
 Партии турнира  на сайте www.chessgames.com

Нью-Йорк (шахматный турнир)
1911 год в Нью-Йорке
1911 год в шахматах
Январь 1911 года
Февраль 1911 года